Varanus cumingi — вид ящериц из семейства варанов (Varanidae).

Видовое название получил в честь Хью Каминга (Куминга) — английского естествоиспытателя середины XIX века, изучавшего фауну и флору Филиппинских островов.

Описание 
Varanus cumingi — один из наиболее мелких видов группы Varanus salvator («водные вараны»), достигает общей длины 150 см, при максимальной длине тела около 70 см. Длина хвоста составляет приблизительно 1,4—1,7 длины тела (от кончика морды до отверстия клоаки). В окраске и рисунке преобладают желтый и черный цвета. Голова у взрослых животных иногда почти полностью желтая. Рисунок на спине состоит из светлых и желтых пятен, образующих несколько поперечных рядов или сливающихся в широкие желтые полосы.

Животные хорошо приспособлены к полуводному образу жизни, о чем свидетельствует сильно сжатый с боков хвост.

Интересно, что этот варан может поедать, по-видимому, без вредных последствий, смертельно ядовитую для большинства других местных хищников жабу-агу (Bufo marinus), которую интродуцировали на Филиппины.

Во Франкфуртском зоопарке инкубация яиц варана продолжалась 213 дней при температуре 28,5 °С. Длина тела новорожденных ящериц составляла около 120 мм, общая длина — около 280 мм, масса — около 30 г.

Распространение 
Varanus cumingi обитает на островах Минданао, Бохоль, Лейте, Самар, Себу, и Басилан (Филиппинские острова).

Систематика 
Вид Varanus cumingi является представителем подрода Soterosaurus и входит в группу близкородственных видов Varanus salvator. Помимо варана Куминга в эту группу входят полосатый варан (Varanus salvator), Varanus marmoratus, Varanus nuchalis и Varanus togianus. Ранее Varanus cumingi рассматривался в качестве подвида полосатого варана (Varanus salvator) под названием Varanus salvator cumingi.

Примечания

Ссылки 
 Varanus cumingi на monitor-lizards.net.
 Varanus salvator cumingi на HERPWATCH Philippines.

Вараны
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1838 году
Каминг, Хью